L'ITF Women's World Tennis Tour 2020 est la saison 2020 du circuit de tennis féminin organisé par l'ITF. Il représente l'échelon inférieur du circuit professionnel derrière le WTA Tour. Les tournois qui le composent sont dotés de  et incluent ou non l'hébergement.

Résultats 

Source: Site officiel de l'ITF Women's World Tour 2020

Janvier

Février

Mars 
En raison de la pandémie de Covid-19, l'ITF décide de suspendre toutes les compétitions officielles à partir du  jusqu'au .

Suspension du circuit 
Le , la WTA Tour et l'ATP et l'ITF prolongent la suspension de toutes les compétitions jusqu'au , puis jusqu'au  et finalement jusqu'au .

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 ITF Women's Circuit : 
 saison précédente (2019)
 Saison 2020 de la WTA
 ITF Men's Circuit
 ATP Challenger Tour 2020

Liens externes 
  Site officiel de l'ITF World Tour
  Liste des tournois féminins de l'ITF World Tour sur le site ITFtennis.com

Tennis féminin en 2020
ITF Women's Circuit